Екатерина Попова:
* Попова, Екатерина Вячеславовна (род. 1982) — российская футболистка.
 Попова, Екатерина Михайловна (1941—1994) — депутат Государственной думы России 1-го созыва.
 Попова, Екатерина Николаевна (более известна как Шемякина; род. 1983) — российская футболистка.